Gargáligas se refiere a:

 Gargáligas, localidad de Badajoz (España);
 Gargáligas, río situado en Badajoz (España) y que desemboca en el río Ruecas.